Andrew Mitchell (1708–1771) – brytyjski dyplomata
 Andrew Mitchell (1757–1806) – brytyjski admirał
 Andrew Ronald Mitchell (1921–2007) – brytyjski matematyk
 Andrew Mitchell (ur. 1956) – brytyjski polityk
 Andrew Mitchell (ur. 1992) – północnoirlandzki piłkarz
 Andrew Mitchell (ur. 1994) – północnoirlandzki piłkarz, NIFL Premiership 2017